Kiribatische Fußballauswahl steht für:

 Kiribatische Fußballauswahl der Männer
 Kiribatische Fußballauswahl der Frauen